Лео́н Нарима́нович Муса́ев (25 января 1999, Санкт-Петербург, Россия) — российский футболист, полузащитник клуба «Рубин» и молодёжной сборной России.

Биография 
Леон Мусаев родился в Санкт-Петербурге. Отец из Дагестана, по национальности — табасаранец , родом из селения Гюхряг. Имя получил в честь героя фильма «Леон».

Спортивная карьера

Зенит СПб 
Начал заниматься футболом с шести лет в школе «Смена», первый тренер Иван Шабаров. В августе 2016 дебютировал в составе молодежной команды, сыграл 23 матча, забил 4 мяча. В первенстве ФНЛ за «Зенит-2» дебютировал 11 июля 2016 года в матче 1-го тура против «Сокола» (1:1). В 2019 году был взят Сергеем Семаком в основную команду, и 21 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы дебютировал в основном составе в матче против «Фенербахче» (3:1), выйдя на замену на 87-й минуте вместо Артёма Дзюбы, в чемпионате России дебютировал 14 апреля 2019 года в домашнем матче 23-го тура против «Анжи» (5:0), выйдя на замену на 85-й минуте вместо Дзюбы.

В казанском «Рубине» 
29 января 2021 года перешёл в казанский «Рубин», подписав контракт с клубом на 5 лет.

9 марта 2021 года Леон Мусаев получил рваную рану нижней губы в матче 21-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом". На 15-й минуте встрече футболист столкнулся с Филиппом Уремовичем. После столкновения ему наложили 10 швов - 8 на губу и 2 на десну.

Игры за сборную 
Выступал за юношеские сборные России.

Достижения 
«Зенит»
  Чемпион России (2): 2018/19, 2019/20
  Обладатель Кубка России: 2019/20
  Обладатель Суперкубка России: 2020

Статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Рубин»